Willstrop ist der Familienname folgender Personen:

 Christy Willstrop (* 1963), englischer Squashspieler
 James Willstrop (* 1983), englischer Squashspieler